Razón y fe puede referirse a:
Fe y racionalidad, un tema filosófico, teológico y epistemológico.
Fides et Ratio, encíclica de Juan Pablo II (1998).
Revista Razón y Fe, española, de la Compañía de Jesús (desde 1901).
 Centro de Atención Integral Fe & Razón (2006 - actualidad).